Мотричко — українське, білоруське, яке утворене від особистого жіночого імені Мотря.

Походження 

Прізвище Мотричко має цікаву етимологію й належить до групи матронімічних прізвищ, утворених від жіночих імен. Прізвища такого типу нечисленні, оскільки традиційно за основу бралось ім'я батька, як родоначальника та глави сімейства. Такі прізвища зазвичай виникали у випадку, коли жінка ставала главою сімейства в разі вдівства, важкої хвороби чоловіка або під час його відсутності вдома через довгі роки служби в царській армії (за часів рекрутських наборів чоловіки були зобов'язані відслужити в армії 25 років).

Швидше за все, прізвище Мотричко походить від імені Мотря, яке є просторічним варіантом старовинного слов'янського жіночого імені Мотрона. Воно походить від пізньолатинського імені Матрона, яке в перекладі на українську мову означає «знатна, поважна жінка». Це ім'я носили кілька святих: мучениця Матрона, мучениця Матрона Солунська, мучениця Матрона Діва, преподобна Матрона Хіоська.

Згідно з іншою гіпотезою, в основі цього прізвища лежить прізвисько Мотра, утворене від дієслова «мотрошити» — «іти, падати, порошити (про сніг)». Можливо, так назвали дитину, яка народилася в сніговий день.

Слов'янські прізвища спочатку були присвійними прикметниками з суфіксами -ов, -ев, -ін, -ин, які вказували на ім'я глави сімейства. Суфікс -ичк вказує на білоруське походження прізвища.

У результаті нащадок жінки на ім'я Мотрона отримав прізвище Мотричко.

Також зустрічається прізвище Мотрич. Крім всього вищезазначеного, прізвище Мотрич, Модрич — має хорватське або чорногорське походження. Люди з такими прізвищами з'явилися в Україні в ХІХ столітті, коли вони втекли з батьківщини від турків.

Відомі носії 

 Мотрічко Вікторія Леонтіївна (нар. 1989) — українська шашкістка.

Мотрич 

 Мотрич Володимир Михайлович (1935—1997) — російський поет.
 Мотрич Катерина Вакулівна (нар. 1947 р.) — українська письменниця.

Примітки